Sparkassen-Arena désigne de nombreuses salles de spectacle ou de sport en Allemagne sponsorisées par la Caisse d'épargne (Sparkassen en allemand). Parmi celles-ci, on trouve :